GG, gG ou gg est un code, qui signifie :
 Guernesey, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .gg ;
 Guernesey, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays) ;
 Géorgie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 gG est un mode de fonctionnement de fusible.

GG est un sigle, qui signifie :
 Gadu-Gadu : messagerie instantanée ;
 , équivalent de bon jeu ou bonne partie en anglais, souvent utilisé par les gamers en fin de partie pour féliciter leur adversaire ou leurs coéquipiers ;
 Gouverneur général, représentant d'un monarque dans un royaume indépendant, ou par le passé dans d'anciennes colonies et territoires étrangers ;
 Grand Gala national des arts et métiers, un bal annuel organisé par les élèves d'Arts et Métiers ParisTech ;
 Game Genie, une série de cartouches de triche conçues par Codemasters, et distribuées par Camerica et Galoob ;
 Les Grandes Gueules, parfois abrégée en Les GG, émission de radio diffusée sur RMC.

Code

Gg est également un digramme de l'alphabet latin.